A Associação Portuguesa de Neurourologia e Uroginecologia (APNUG) é uma associação que tem como objectivo a divulgação e o aprofundar do conhecimento científico das disfunções do pavimento pélvico. Apesar da associação das disfunções do pavimento pélvico à Incontinência Urinária, a mesma não passa da ponta de um gigantesco Iceberg que se encontra a ser explorado. A associação pretende promover a divulgação, a evolução e a standardização desta área.

Caracteristicas 
O facto de sermem compostos por múltiplos elementos de diversas especialidades médicas e cirúrgicas (Urologia, Ginecologia, Cirurgia Geral, Fisiatria) permite uma abordagem holística que tem como principal objectivo a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos doentes.

A APNUG congrega Especialistas de várias áreas devotados ao estudo e tratamento das disfunções vesicais e do pavimento pélvico. A incontinência (urinária e fecal), o prolapso pélvico e a bexiga hiperactiva são sem dúvida as suas manifestações mais reconhecidas.

A complexidade da patofisiologia e a multiplicidade de órgãos envolvidos contribuem para que nenhuma Especialidade clássica consiga abranger por si toda a gestão destas doenças. A solução passa pela actuação multidisciplinar envolvendo Urologistas, Ginecologistas, Cirurgiões Gerais, Neurologistas, Fisiatras. Cruciais para além destes, são os médicos de família pois deles deverá ser a primeira abordagem quer diagnóstica quer terapêutica. É ainda cada vez mais patente a necessidade de incluir nas nossas equipes terapêuticas, outras valências como a Enfermagem dedicada e os Técnicos de Fisioterapia.

As doenças acima descritas atingem números enormes na população portuguesa constituindo importantes problemas de saúde pública cuja aproximação séria pelas entidades responsáveis está ainda nos seus primórdios.

Os nossos doentes não raro sofrem, anonimamente e no isolamento, de condições que atribuem ao envelhecimento e consideram uma fatalidade sem solução. Por outro lado é ainda incipiente a partilha de cuidados e informação entre Especialidades com vista ao melhor diagnóstico e tratamento correcto.

Numa época em que uma incontinência de esforço pode ser resolvida com uma intervenção envolvendo uma incisão de um centímetro e cinco minutos de cirurgia.

Em que a intervenção farmacológica e comportamental pode ajudar milhões de pessoas que sofrem com bexiga hiperactiva, ou em que a cirurgia do prolapso trilha, aceleradamente o caminho para a menor invasividade, a APNUG tem mais que nunca de cumprir o seu papel:
Divulgar conceitos nosológicos e terapêuticos entre a população.

Promover actividades sistemáticas de formação com envolvimento integrado e activo de todos os profissionais que se dedicam a esta área. Acção cívica junto das entidades tutelares com vista á maior consideração por esta área da Saúde.

Ligações externas 
 Associação Portuguesa de Neurourologia e Uroginecologia